Les Binars sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce humanoïde originaire de la planète Bynaus.

Physiologie 
Les Binars sont asexués et d’une taille inférieure à celle de la plupart des Humains. Leur peau est de couleur mauve et ils possèdent un crâne très développé et chauve.

Leur grande intelligence est due au fait qu'ils sont connectés en permanence à un ordinateur central sur leur planète Bynaus. À leur naissance, on ôte leur lobe pariétal qui est remplacé par un processeur synaptique permettant la connexion à cet ordinateur. Dans l’épisode Une découverte dangereuse (Regeneration) de Star Trek: Enterprise, le Docteur Phlox raconte qu’il a déjà assisté à cette intervention.

Leur dépendance à l’ordinateur central en fait des êtres très proches de machines. D’ailleurs, les déconnecter de l’ordinateur central leur est fatal.

Les Binars fonctionnent obligatoirement en binôme. Leur langage, très proche du code binaire, leur permet de communiquer entre eux de manière extrêmement rapide et efficace. Ils sont cependant capables de parler aux Humains en utilisant leur langue.

Histoire 
Les Binars sont membres de la Fédération des planètes unies depuis une date indéterminée. Bien qu’on ait jamais vu de Binars au sein des équipages de Starfleet, ils sont ponctuellement employés pour la mise à jour des ordinateurs des vaisseaux. 

Dans l’épisode 11001001 de Star Trek : La Nouvelle Génération, des membres d’une équipe de Binars assignés à la base stellaire 74, sont transférés sur l’Enterprise-D afin d’optimiser son ordinateur central.

Il n'est pas impossible que le concept d'un peuple vivant en symbiose avec des machines et relié en permanence aux autres membres de la communauté préfigure d'une certaine manière le collectif Borg.

Voir aussi

Lien externe 
  Fiche des Binars sur Memory Alpha

Espèce extraterrestre de Star Trek